Osoby o tym nazwisku:
 Judy Playfair – australijska pływaczka, olimpijka
 Lyon Playfair – szkocki naukowiec i parlamentarzysta
 William Playfair – brytyjski inżynier, ekonomista i statystyk

Inne:
 Szyfr Playfair – rodzaj szyfru